Newton River ist der Name folgender Flüsse:

 Newton River (Southland), in der Region Southland, Neuseeland
 Newton River (Tasman), in der Region Tasman, Neuseeland